Сан Хуан де ла Монтања има више значења:

 Сан Хуан де ла Монтања (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан де ла Монтања (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику